Queer as Folk kan syfta på:

 Queer as Folk (Storbritannien) – en brittisk TV-serie om en grupp homosexuella män 1999–2000
 Queer as Folk (USA) – en nordamerikansk version av den brittiska TV-serien 2000–2005